Anton Igorevitch Kryssanov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Togliatti en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2002, il débute en senior avec l'équipe réserve du Lada Togliatti dans la Pervaïa Liga, le troisième niveau russe. Deux ans plus tard, il découvre la Superliga. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2005 dans la Ligue nationale de hockey par les Coyotes de Phoenix en , en . Il a remporté la Coupe continentale 2006 avec le Lada. Le , il est échangé par le Neftekhimik Nijnekamsk au Iougra Khanty-Mansiïsk en retour de Iegor Milovzorov.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il fait sa première apparition en senior le  avec l'équipe de Russie B contre l'Ukraine au cours d'une manche de l'Euro Ice Hockey Challenge.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Lada Togliatti 2|| Pervaïa Liga || 9|| 1|| 3|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga || 18|| 2|| 3|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2004-2005|| Lada Togliatti || Superliga|| 13|| 6|| 7|| 13|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga || 18|| 2|| 3|| 5|| 2|| || || || ||
|-
| 2005-2006|| Lada Togliatti|| Superliga|| 46|| 3|| 3|| 6|| 24|| 8|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2006-2007|| Lada Togliatti|| Superliga|| 48|| 1|| 15|| 16|| 14|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| rowspan=2|2007-2008|| Lada Togliatti || Superliga|| 54|| 9|| 11|| 20|| 22|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga || 2|| 2|| 1|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Lada Togliatti || KHL|| 46|| 8|| 11|| 19|| 14|| 5|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 2009-2010|| HK Dinamo Moscou|| KHL|| 41|| 8|| 6|| 14|| 14|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2010-2011|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 33|| 4|| 9|| 13|| 12|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| rowspan=2|2011-2012 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL|| 10|| 2|| 4|| 6|| 2|| 5|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2012-2013 ||Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 35|| 8|| 10|| 18|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 22|| 1|| 5|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2014-2015|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL|| 17|| 0|| 5|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Lipetsk || VHL || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2014-2015 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 17|| 0|| 5|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Amour Khabarovsk || KHL || 22|| 3|| 4|| 7|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2015-2016 || HK Vitiaz || KHL || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Lada Togliatti || KHL || 42 || 7 || 4 || 11 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2|2016-2017 || Lada Togliatti || KHL || 25|| 2|| 2|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Amour Khabarovsk || KHL || 20 || 2 || 6 || 8 || 12|| - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Tsen Tou Jilin || VHL || 35|| 8|| 12|| 20|| 10|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2018-2019 || Tsen Tou Jilin || VHL || 13|| 2|| 1|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Dnipro Kherson || UHL || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|  2020-2021 || Dnipro Kherson || UHL || 39|| 12|| 18|| 30|| 12|| 8|| 3|| 2|| 5|| 0

Au niveau international 

| 2005 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 3|| 3|| 8|| -3|| align="left"|Cinquième place
|-
| 2007 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 0|| 3|| 3|| 0|| +1|| align="left"| Médaille d'argent

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Togliatti
Naissance en mars 1987
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du HK Vitiaz